Bethel Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bethel Baptist Church (Kentucky), NRHP-Nr. 77000651
 Bethel Baptist Church (Ohio), NRHP-Nr. 83001990
 Bethel Baptist Church (Oregon), NRHP-Nr. 82003740
 Bethel Baptist Church (Texas), NRHP-Nr. 97001626
 Bethel Baptist Church (Virginia), NRHP-Nr. 99000141